Lygdamis (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Lygdamis, le premier vainqueur du pancrace aux Jeux olympiques antiques () ;
 Lygdamis, roi des Cimmériens () ;
 Lygdamis, tyran de Naxos () ;
 Lygdamis, satrape d'Halicarnasse et père d'Artémise .